Isabella Maria van Bragança, infante van Portugal (Paleis van Queluz, 4 juli 1801 - Benfica, 22 april 1876), was een Portugese prinses en een dochter van koning Johan VI van Portugal en Charlotte Joachime van Spanje. Haar volledige naam was: Isabella Maria van Conception Johanna Gualberta Anna Frans van Assisi van Paula van Alcântara Antonia Rafaela Michaela Gabriella Joachime Gonzaga van Bragança en Bourbon.

Haar grootouders aan vaderskant waren koningin Maria I van Portugal en dier man, koning-gemaal Peter III van Portugal. Haar grootouders aan moederskant waren koning Karel IV van Spanje en koningin Maria Louisa van Bourbon-Parma.

Omdat infant Peter, die de erfgenaam was van de Portugese troon, de onafhankelijkheid had afgekondigd van Brazilië, en infant Michaël in Wenen was, koningin Charlotte Joachime van Spanje werd verbannen naar Queluz en de oudere zusters van Isabella Maria (Maria Theresa en Maria Francisca van Assisi) getrouwd waren met de Spaanse infanten, werd Isabella Maria gekozen tot Regentes van het Koninkrijk tot de onlangs gekroonde keizer van Brazilië (Peter I van Brazilië en toekomstige Peter IV van Portugal) terugkeerde naar Portugal. Dit gebeurde in 1826 en na een korte regeerperiode als koning Peter IV abdiceerde hij ten gunste van zijn dochter Maria da Glória (die koningin Maria II van Portugal werd), maar die op dat moment in Londen was. Maria werd koningin op voorwaarde dat ze zou trouwen met haar oom infant Michaël. Dit gebeurde niet en al snel begon een burgeroorlog tussen liberalen en absolutistische troepen (de zogenaamde Liberale Oorlog), die zou eindigen met een liberale overwinning en de nederlaag van de absolutistische troepen en de daaropvolgende verbanning van koning Michael I van Portugal.

Isabella Maria nam afstand van de politiek en wijdde de rest van haar leven aan religie. Ze overleed, ongehuwd in Benfica (op dat moment nog geen buurt van Lissabon, maar een nabije stad) op 22 april 1876. Ze is begraven in de nationale pantheon in het klooster van São Vicente de Fora.

Isabel Maria was een dame in de Maria-Luisa-Orde van Spanje.

Huis Bragança
Portugal, I